Kapitol, ponekad i kapitolij, može značiti:

 Kapitol (Rim), najmanji od sedam rimskih brežuljaka,
 Kapitol (Washington), sjedište zakonodavne vlasti SAD-a u Washington D. C., 
 Kapitol (Havana), nekadašnje sjedište kubanske zakonodavne vlasti
.....